Пак Чжи Хё (, при рождении Пак Чжи Су (; род. 1 февраля 1997 года, более известная как Чжихё)) — южнокорейская певица. Является лидером и главной вокалисткой гёрл-группы Twice.

Биография и карьера

1997−2014: Ранние годы и 6Mix 

Пак Чжи Су родилась 1 февраля 1997 года в Кури, Южная Корея. У неё в семье, помимо родителей, есть две младшие сестры. В августе 2004 года Чжису прошла кастинг на первый отбор актёров детского Naver, где заняла второе место. Её заметили работники JYP Entertainment и предложили пройти кастинг. 15 июля 2005 года девочка официально начала свою стажировку в агентстве в качестве актрисы. Изначально она готовилась к дебюту в новой женской группе 6Mix вместе с Наён, Чонён, Минён, Леной и Сесилией (которую позже заменила Сана), но в результате ухода Лены дебют коллектива был окончательно отменён. В предебютные времена появлялась в рекламе и в видеоклипах других артистов JYP.

В 2015 году, после окончания старшей школы отказалась от сдачи экзаменов для поступления в колледж, чтобы сфокусироваться на карьере.

2015−настоящее время: «Шестнадцать», дебют в Twice и сольные начинания 

В апреле 2015 года стало известно, что JYP совместно с Mnet приступит к съёмкам реалити-шоу «Шестнадцать» (), где шестнадцать трейни агентства будут бороться за шанс дебютировать в составе новой женской группы Twice, где в финальном составе окажется только семь участниц; Чжису (позже сменившая имя на Чжихё) была подтверждена как одна из девушек, кто примет участие в шоу. На протяжении всех эпизодов девушка была одной из популярных участниц и в финале попала в группу, однако в последний момент Пак Чин Ён изменил решение, и в состав Twice вошли уже девять человек — были добавлены Момо и Цзыюй. Таким образом, часть группы состояла из ранее будущих участниц 6Mix, которые так и не дебютировали: Наён, Чонён и Сана также были выбраны в финальный состав.

Дебют Twice состоялся 20 октября 2015 года с мини-альбомом The Story Begins. Чжихё стала лидером благодаря тому, что стажировалась в агентстве более десяти лет. Значительной популярности группа добилась весной 2016 года с выходом сингла «Cheer Up», который стал хитом в Корее и позволил одержать победу в номинации «Песня Года» на Mnet Asian Music Awards, что ознаменовало первый дэсан в карьере коллектива. 6 ноября 2016 года состоялся релиз цифрового сингла «The Reason I Got Pretty (내가 예뻐진 이유)» совместно с Ынчжи из A Pink и Бен. Кроме того, девушка участвовала в шоу «Лучший певец в маске». В августе 2017 года Чжихё выпустила свой собственный «Проект Мелодии» (), и дала концерт для фанатов.

Чжихё также была MC на телевидении: становилась ведущей M!Countdown и ежегодного фестиваля корейской музыки KCON в Лос-Анджелесе.

Артистизм 
Многие критики описывают голос Чжихё как «сильный и мягкий», а также подчёркивают, что она «всегда поёт с душой». Девушка входит в список лучших главных вокалисток среди третьего поколения корейской музыки наравне с Юджу из Gfriend и Солой из Mamamoo.

Личная жизнь 
5 августа 2019 года южнокорейский новостной портал Dispatch опубликовал фотографии со свидания Чжихё с бывшим участником Wanna One Кан Даниэлем и заявили, что пара встречается с начала года. Оба агентства подтвердили эту информацию. 9 ноября 2020 года JYP Entertainment подтвердили, что пара рассталась из-за плотных графиков.

Дискография

Авторство в написании песен

Фильмография

Примечания 

Музыканты Twice